Verliefd op Ibiza (film), een Nederlandse komische film uit 2013
 Verliefd op Ibiza (televisieserie), een tv-serie naar deze film